Hochtobelbach ist ein Gewässername:

 Hochtobelbach (Ladritschbach), linker Zufluss des Ladritschbachs in Vorarlberg
 Hochtobelbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Altenburg, Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hochtobelbach (Scherzach), rechter Zufluss der Scherzach vor Weingarten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hochtobelbach (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach vor Waldbad, Gemeinde Baienfurt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg